Toeplitz può riferirsi a:
 Jósef Leopold Toeplitz – banchiere polacco naturalizzato italiano
 Otto Toeplitz – matematico tedesco

Pagine correlate 
 Töplitz